Prairie Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Grove (Arkansas)
 Prairie Grove (Illinois)
 Prairie Grove (Iowa)
 Prairie Grove (Texas)